Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 113-as, továbbá 113A, 113Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 113-as busz (Budapest)
 113-as busz (Budapest, 1977–2000)megszűnt
 113A busz (Budapest)

 113-as busz (Eger)

 113-as busz (Komló)

 113-as busz (Pécs)megszűnt
 113Y busz (Pécs)megszűnt

 113-as busz (Salgótarján)megszűnt